II чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 22 сентября 1992 по 30 марта 1993 года с участием 8 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 8 команд боролись за шесть путёвок во 2-й этап. На втором этапе 6 команд разыграли путёвки в плей-офф, который состоял из матчей за 1—2, 3—4 и 5—6 места.

Две худшие команды высшей лиги по итогам первого этапа были вынуждены бороться за место элите с шестью лучшими командами по итогам первого этапа первой лиги в переходном турнире, итоговые места в котором в генеральной межлиговой классификации распределились с 7-й строчки по 12-ю.

8 худших команд по итогам первого этапа первой лиги на втором этапе разыграли итоговые места, которые с учётом высшей лиги и переходного турнира классифицировались с 13-й по 20-ю строчку генеральной межлиговой классификации сезона-1992/93.

Высшая лига

Предварительный этап

За 1—6 места

Плей-офф 

Лисичанскому «Фоксойлу» за отказ приезжать на пятый матч серии засчитано техническое поражение.

Призёры 
 «Орбита» (Запорожье)

 «Искра» (Луганск)

 «Краян» (Одесса): Ирина Жукова, Гайдаенко, Беженарь, Пархоменко, Федотова, Елена Полухина. Главный тренер — Игорь Филиштинский.

Переходный турнир команд высшей и первой лиг

7-12 места общей классификации

Первая лига

13-20 места общей классификации

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1992 год в волейболе
1993 год в волейболе